Saldaña steht für:

 Saldaña (Kolumbien), ein Ort in Kolumbien
 Saldaña (Palencia), eine Gemeinde in Spanien

Saldaña oder Saldana ist der Familienname folgender Personen:

 Anibal Saldaña Santamaría (* 1958), costa-ricanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Bocas del Toro
 Brandon Saldana (* 1990), puerto-ricanischer Fußballtorhüter
 Dominique Saldaña (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Juan B. Saldaña (1880–1945), mexikanischer Botschafter
 Mateo Saldaña Dosal (1875–1951), mexikanischer Künstler
 Sara Saldaña (* 2000), spanische Synchronschwimmerin
 Theresa Saldana (1954–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Tomás Saldaña (* 1961), spanischer Autorennfahrer
 Zoe Saldana (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin

Siehe auch:
 Saldanha